Ben Peters (componist), een Amerikaans componist van countrymuziek
 Ben Peters (kunstenaar), een Nederlands beeldend kunstenaar
 Big Benny, een Nederlands volkszanger